Termenul Pripiat poate referă la:

Prîpeat‎‎ – orașul în Ucraina, părăsit după accidentul nuclear de la Cernobîl
râul Prîpeat‎‎ – râu în Belarus și Ucraina, afluent drept al Niprului